est un mot anglais signifiant « célèbre ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre alternatif de , film de  sorti en  ;
 , film de  sorti en 2014.

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .